Мак-Интош () — североамериканский топоним:
 Мак-Интош — город в округе Полк, штат Миннесота, США.

См. также